Juan Valera kan syfta på:

Juan Valera y Alcalá-Galiano (1824-1905), spansk författare, politiker och diplomat
Juan Valera Espín (född 1984), spansk fotbollsspelare